Кампо-Марцио () — четвёртый (R. IV) район Рима. Название переводится с итальянского как «Марсово поле». Занимает северную часть древнеримского района Марсово поле. На гербе района изображён серебряный полумесяц на голубом фоне.

История 
В Древнем Риме Марсово поле занимало площадь около 2 км², первоначально за границами города. При Октавиане Августе оно было разделено между районами VII via Lata и IX Circus Flaminius. В Средние века этот район был самым густонаселённым из районов Рима. Современный район, утверждённый после объединения Италии, мало отличается по форме от древнеримского. После объявления Рима столицей объединённой Италии здесь началось массовое строительство. Были возведены дамбы для предотвращения наводнений, мост королевы Маргариты для сообщения с новым районом Прати и мост Кавур на месте порта Рипетта.

География 
Кампо-Марцио представляет собой обширную равнину между Тибром и Квиринальским и Капитолийским холмами. Граничит с кварталом Фламинио во муниципии II по крепостной стене Аврелиана слева от Порта-дель-Пополо и площади Фламинио, а также с пятью районами:
 Лудовизи: по via di Porta Pinciana, via Francesco Crispi;
 Колонна: по via Francesco Crispi, via Capo le Case, via dei Due Macelli, via Frattina, piazza San Lorenzo in Lucina, via di Campo Marzio;
 Сант-Эустакио: по piazza Campo Marzio, via della Stelletta, via dei Portoghesi;
 Понте: по via del Cancello;
 Прати: по реке Тибр.

В районе Кампо-Марцио расположены станции метро «Спанья» и «Фламино — Пьяцца-дель-Пополо» Линии А Римского метрополитена.

Достопримечательности

Площади 
 Пьяцца-дель-Пополо / Piazza del Popolo
 Площадь Испании / Piazza di Spagna
 Piazza Nicosia

Улицы 

 Via Bocca di Leone
 Via Borgognona
 Виа дей Кондотти / Via dei Condotti
 Виа дель Бабуино / Via del Babuino
 Виа дель Корсо / Via del Corso
 Via della Croce
 Via de' Prefetti
 Виа ди Рипетта / Via di Ripetta
 Via Gregoriana
 Виа Маргутта / Via Margutta
 Виа Систина / Via Sistina
 Via Tomacelli
 Via Vittoria

Дворцы 
 Palazzo Borghese
 Palazzo Firenze
 Palazzo Ruspoli
 Palazzo Capilupi
 Palazzetto Zuccari
 Palazzo Gabrielli-Mignanelli
 Palazzo Incontro
 Palazzo Nainer

Церкви 

 Санта-Мария-дель-Пополо / Santa Maria del Popolo
 Санта-Мария-дей-Мираколи / Santa Maria dei Miracoli
 Santa Maria in Montesanto
 Сантиссима-Тринита-дей-Монти / Santissima Trinità dei Monti
 San Rocco in Augusteo
 Сан-Карло-аль-Корсо / Santi Ambrogio e Carlo al Corso
 Gesù e Maria
 San Girolamo dei Croati
 Сант'Антонио-ин-Кампо-Марцио
 Santa Lucia della Tinta
 Santa Maria della Concezione in Campo Marzio
 Santa Maria Portae Paradisi
 Sant’Ivo dei Bretoni
 San Gregorio Nazianzeno
 San Nicola dei Prefetti
 Sant’Atanasio
 Santissima Trinità degli Spagnoli
 Santi Cecilia e Biagio
 San Giacomo in Augusta
 Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo
 San Giovanni Battista de La Salle
 San Gregorio dei Muratori
 Santi Giorgio e Martiri inglesi
 Ognissanti
 Santi Giuseppe e Orsola (sconsacrata)
 Santissimo Sacramento di San Lorenzo in Lucina (sconsacrata)
 San Trifone in Posterula (scomparsa)

Виллы и сады 
 Пинчо / Pincio
 Вилла Медичи / Villa Medici
 Casina Valadier

Античные сооружения 
 Алтарь Мира / Ara Pacis
 Мавзолей Августа / Mausoleo di Augusto

Литература

Ссылки 

 Страница о Кампо Марцио 
 Границы района  на Google Maps

Районы Рима